Albertus-Magnus-Schulen sind nach dem mittelalterlichen Theologen Albertus Magnus († 1280) benannt.

Deutschland

Österreich 
 Albertus-Magnus-Schule Wien, Schulzentrum der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (Volksschule, Neue Mittelschule, Gymnasium, Realgymnasium)

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Albertinum

Magnus, Albertus